Соревнования по перетягиванию каната на летних Олимпийских играх 1908 прошли с 17 по 18 июля. Участвовали пять мужских команд из трёх стран, разыгравшие один комплект наград.

Медали

Общий медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Турнир

Составы команд

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1908
Перетягивание каната в Великобритании